Запад штата Парана () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Парана. Население составляет 1 219 558 человек (на 2010 год). Площадь — 22 850,993 км². Плотность населения — 53,37 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 14 558 413 182,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12 257,82 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,791 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Каскавел
 Фос-ду-Игуасу
 Толеду

Парана
Мезорегионы Бразилии